Robert Fischer désigne plusieurs personnes : 
 Bobby Fischer (1943-2008), joueur d'échecs américain ;
 Robert Fischer, entraîneur hongrois de football dans les années 1920 et 1930.